Дискография немецкой поп-группы Modern Talking насчитывает 12 студийных, 18 сборников, 1 мини-альбом, 3 видеоальбома и 20 синглов.

В октябре 1984 года Modern Talking выпустили дебютный сингл «You're My Heart, You're My Soul», которой вошёл в десятку чартов в 35 странах, включая их родину, где сингл возглавлял чарт в течение шести недель подряд.

С 1999 по 2003 год дуэт выпустил пять новых альбомов, три из которых также преодолели платиновый рубеж. Неизменным остался стиль лёгкой современной танцевальной музыки (только, в отличие от 80-х, это был уже не евродиско, а евродэнс). В июне 2003 года вышел сборник лучших хитов группы: The Final Album, в который вошли 20 лучших песен дуэта, записанных за 19 лет его существования, а в ноябре увидел свет одноимённый, первый в истории группы, DVD с аналогичным трек-листом.

Общий тираж Modern Talking после второго и последнего распада дуэта в 2003 году достиг 120 миллионов экземпляров, что делает группу самым продаваемым немецким музыкальным коллективом в истории.

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

1984—1987

1998—2003

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

Modern Talking
Modern Talking
Modern Talking
Modern Talking